Huizhou kan avse följande platser i Kina:

 Huizhou, Huizhou Shi – stad på prefekturnivå i Guangdong-provinsen
 Huizhou Pingtan Airport
 Huizhou, Huangshan, Huizhou Qu – stadsdistrikt i Huangshans stad på prefekturnivå, Anhui-provinsen